Specifični naziv može značiti:

 u sustavima za upravljanje bazama podataka, naziv dodijeljen sustavu koji je jedinstven unutar određene baze podataka

U taksonomiji, postoje dva značenja, svako sa svojim skupom pravila:

 Specifični naziv (botanika), dvodijelno (binomno) ime biljne vrste
 Specifični naziv (zoologija), drugi dio (epitet vrste) imena životinjske vrste